Giuseppe Ghedina ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Ghedina (Maler) (1825–1898), italienischer Maler
 Giuseppe Ghedina (Skilangläufer) (1898–1986), italienischer Skilangläufer